F1 2009 puede referirse a:

 el videojuego F1 2009 de Codemasters;
 la temporada 2009 de la Fórmula 1.